Habach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Habach, Gemeinde im Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Habach (Eppelborn), Ortsteil der Gemeinde Eppelborn, Landkreis Neunkirchen, Saarland
 Habach (Johanniskirchen), Ortsteil der Gemeinde Johanniskirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Habach (Unterdietfurt), Ortsteil der Gemeinde Unterdietfurt, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

 Habach (Gemeinde Bramberg), Ortschaft und Katastralgemeinde der Gemeinde Bramberg am Wildkogel, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Habach (Gemeinde Kirchdorf in Tirol), Siedlungsplatz der Gemeinde Kirchdorf in Tirol, Bezirk Kitzbühel, Tirol
 Habach (Gemeinde Klaus an der Pyhrnbahn), Siedlungsplatz bei Steyrling, Gemeinde Klaus an der Pyhrnbahn, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Habach (Gemeinde Koppl), Ortschaft der Gemeinde Koppl, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Habach (Gemeinde Lobmingtal), Siedlungsplatz bei Kleinlobming, Gemeinde Lobmingtal, Bezirk Murtal, Steiermark
 Habach (Gemeinde Münster), Ortsteil der Gemeinde Münster, Bezirk Kufstein, Tirol
 Habach (Gemeinde Riedau), Ortschaft von Riedau, Bezirk Schärding, Oberösterreich

Gewässer:
 Habach (Bockenbach), linker Zufluss des Bockenbachs (zum Sulzbach, zum Vilskanal, zur Vils) bei Habach, Gemeinde Johanniskirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Habach (Brunnbach), rechter Zufluss des Brunnbachs (zur Großache) bei Habach, Gemeinde Kirchdorf in Tirol
 Habach (Dhron), rechter Zufluss der Dhron nach Rapperath, Gemeinde Morbach, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Habach (Dreisbach), rechter Zufluss des Dreisbachs in Dreis-Tiefenbach, Stadt Netphen, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Habach (Geratskirchner Bach), linker Zufluss des Geratskirchner Bachs (zur Rott, zum Inn bei Neuhaus) bei Mayrhof, Gemeinde Mitterskirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Habach (Rote Traun), linker Zufluss des Roten Traun zwischen Hachau und Frauenstätt, beide in der Gemeinde Siegsdorf, Landkreis Traunstein, Bayern
 Habach (Salzach), rechter Zufluss der Salzach aus dem Habachtal bei Habach, Gemeinde Bramberg am Wildkogel, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Habach (Wiesbach), linker Zufluss des Wiesbachs (zur Ill) bei Habach, Gemeinde Eppelborn, Landkreis Neunkirchen, Saarland

Siehe auch:
 Habachgraben
 Habbach
 Hapbach